Аламеда (, ) — название станций метро в испаноязычных и португалоязычных странах.
 Аламеда (станция метро, Валенсия) — пересадочный узел Валенсианского метрополитена (Испания)
 Аламеда (станция метро, Кито) — станция метрополитена Кито
 Аламеда (станция метро, Лиссабон) — пересадочный узел Лиссабонского метрополитена
 Аламеда (станция метро, Монтеррей) — станция Монтеррейского метрополитена.